Plusieurs personnes portent le nom d'Heinrich Angst, parmi lesquelles : 

 Heinrich Angst (1915 - 1989), bobeur suisse
 Heinrich Angst (1847 - 1922), conservateur suisse de musée